Agostino Ricchi – commediografo e medico italiano
 Francesco Ricchi – autore televisivo italiano
 Pietro Ricchi – pittore italiano